ciò che è pertinente alla Vallonia
 lingua vallona
 Monte Vallone

Geografia
 Vallone-Crosione – III circoscrizione di Pavia
 Punta del Vallone – monte delle Alpi Graie
 Cima del Vallone – monte delle Alpi Cozie

Persone 
 Aldo Vallone, letterato
 Antonio Vallone, politico
 Eleonora Vallone, attrice, figlia di Raf Vallone
 Luigi Vallone, politico
 Giuseppe Vallone, politico
 Maurizio Vallone, giornalista
 Peppino Vallone, politico
 Raf Vallone, attore
 Saverio Vallone, attore, regista